Симионешти има више значења:

 Симионешти (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Симионешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији